21-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд памяти Гиви Ахвледиани проходил со 2 октября 2013 по 31 января 2014 года с участием 23 команд (11 представителей суперлиги и 12 — высшей лиги «А»). Победителем турнира в 3-й раз в своей истории стало московское «Динамо».

Предварительный этап 
Матчи проводились в четырёх группах, в которых команды играли в один круг.

Группа 1 
Тюмень 

 2 октября: Тюмень-ТюмГУ — Сахалин 3:0 (25:22, 25:20, 25:19); Уфимочка-УГНТУ — Надежда 3:0 (25:10, 25:15, 25:18); Динамо-Казань — Политех 3:0 (25:18, 25:13, 25:18).
 3 октября: Динамо-Казань — Тюмень-ТюмГУ 3:0 (25:18, 25:19, 25:16); Уфимочка-УГНТУ — Сахалин 3:0 (25:14, 25:16, 25:17); Политех — Надежда 3:1 (23:25, 25:20, 25:21, 25:12).
 4 октября: Тюмень-ТюмГУ — Политех 3:1 (25:19, 24:26, 25:13, 25:19); Динамо-Казань — Уфимочка-УГНТУ 3:0 (25:17, 25:22, 25:20); Сахалин — Надежда 3:0 (26:24, 25:13, 25:19).
 6 октября: Тюмень-ТюмГУ — Уфимочка-УГНТУ 3:0 (25:18, 25:23, 25:18); Сахалин — Политех 3:1 (25:23, 20:25, 25:23, 25:14); Динамо-Казань — Надежда 3:0 (25:16, 25:13, 25:16).
 7 октября: Тюмень-ТюмГУ — Надежда 3:0 (25:9, 25:20, 25:15); Уфимочка-УГНТУ — Политех 3:0 (25:15, 25:19, 25:23); Динамо-Казань — Сахалин 3:0 (25:18, 25:15, 25:18).

Группа 2 
Волгодонск 

 2 октября: Динамо — Импульс-Спорт 3:0 (25:5, 25:10, 25:11); Протон — Воронеж 3:2 (25:18, 25:14, 24:26, 22:25, 15:9); Факел — Автодор-Метар 3:1 (18:25, 25:21, 25:12, 25:20).
 3 октября: Воронеж — Импульс-Спорт 3:1 (25:11, 20:25, 25:20, 25:16); Динамо — Факел 3:1 (25:18, 26:24, 23:25, 25:20); Протон — Автодор-Метар 3:0 (25:20, 29:27, 25:19).
 4 октября: Факел — Импульс-Спорт 3:0 (25:20, 25:10, 25:18); Автодор-Метар — Воронеж 3:1 (25:17, 26:28, 25:17, 25:22); Динамо — Протон 3:0 (25:19, 25:21, 25:20).
 6 октября: Автодор-Метар — Импульс-Спорт 3:0 (25:21, 27:25, 25:12); Протон — Факел 3:2 (23:25, 25:19, 21:25, 25:22, 15:8); Динамо — Воронеж 3:0 (25:18, 25:22, 28:26).
 7 октября: Протон — Импульс-Спорт 3:0 (25:15, 25:19, 25:13); Динамо — Автодор-Метар 3:0 (25:22, 25:20, 25:15); Факел — Воронеж 3:0 (25:21, 25:18, 25:17).

Группа 3 
Красноярск 

 2 октября: Хара Морин — Енисей 3:2 (26:28, 25:18, 11:25, 25:17, 16:14); Омичка — Приморочка 3:0 (25:19, 25:19, 25:22); Динамо — Ленинградка 3:0 (25:19, 25:18, 25:17).
 3 октября: Енисей — Приморочка 3:1 (25:22, 21:25, 25:17, 25:15); Ленинградка — Хара Морин 3:1 (26:24, 29:27, 32:34, 25:20); Омичка — Динамо 3:1 (18:25, 25:12, 25:17, 25:16).
 4 октября: Ленинградка — Енисей 3:2 (29:27, 13:25, 23:25, 25:18, 15:9); Динамо — Приморочка 3:0 (25:16, 25:15, 25:13); Омичка — Хара Морин 3:0 (25:23, 25:16, 25:15).
 6 октября: Омичка — Енисей 3:1 (19:25, 25:23, 25:19, 25:13); Ленинградка — Приморочка 3:0 (25:18, 26:24, 25:13); Динамо — Хара Морин 3:0 (25:22, 25:16, 25:14).
 7 октября: Динамо — Енисей 3:0 (25:19, 25:11, 25:16); Омичка — Ленинградка 3:0 (25:21, 25:17, 25:21); Хара Морин — Приморочка 3:0 (27:25, 25:22, 25:17).

Группа 4 
Екатеринбург 

 «Индезит» (Липецк) — отказ от участия.

 2 октября: Уралочка-НТМК — Локо-Ангара 3:0 (25:11, 25:16, 25:19); Заречье-Одинцово — Спарта 3:0 (25:13, 25:17, 25:16).
 3 октября: Уралочка-НТМК — Заречье-Одинцово 3:0 (25:23, 25:23, 25:22); Северсталь — Локо-Ангара 3:1 (25:19, 25:18, 25:27, 26:24).
 4 октября: Заречье-Одинцово — Локо-Ангара 3:0 (25:22, 25:14, 25:15); Северсталь — Спарта 3:0 (25:15, 25:15, 25:14).
 5 октября: Спарта — Локо-Ангара 3:1 (25:23, 25:21, 14:25, 25:21).
 6 октября: Заречье-Одинцово — Северсталь 3:0 (25:21, 25:17, 25:23); Уралочка-НТМК — Спарта 3:0 (25:22, 25:21, 25:20).
 7 октября: Уралочка-НТМК — Северсталь 3:0 (25:16, 25:16, 25:14).

Итоги 
В финальный этап розыгрыша Кубка вышли победители групповых турниров («Динамо-Казань», «Динамо» Москва, «Омичка», «Уралочка-НТМК»), а также по дополнительным показателям две команды из числа занявших в группах вторые места («Динамо» Краснодар, «Заречье-Одинцово»).

Финальный этап 
27—31 января 2014. Краснодар

Участники: 
«Динамо-Казань» (Казань)
«Динамо» (Москва)
«Омичка» (Омск)
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область)
«Динамо» (Краснодар)
«Заречье-Одинцово» (Московская область)

Финальный этап розыгрыша состоял из группового раунда и плей-офф. На групповой стадии команды-участницы разделены на две группы. По две лучшие команды вышли в полуфинал плей-офф и, разбившись на пары, определили двух финалистов, которые разыграли Кубок. Проигравшие в полуфиналах в матче за 3-е место разыграли бронзовые медали турнира.

Групповой раунд

Группа 1 

 27 января: Динамо-Казань — Уралочка-НТМК 3:0 (25:19, 25:22, 25:20).
 28 января: Динамо-Казань — Заречье-Одинцово 3:0 (25:12, 25:19, 25:15).
 29 января: Заречье-Одинцово — Уралочка-НТМК 3:2 (22:25, 24:26, 25:22, 25:16, 15:10).

Группа 2 

 27 января: Динамо (М) — Омичка 3:2 (23:25, 25:22, 25:23, 21:25, 15:8).
 28 января: Динамо (М) — Динамо (Кр) 3:2 (25:17, 21:25, 30:28, 28:30, 15:12).
 29 января: Динамо (Кр) — Омичка 3:1 (25:22, 25:12, 15:25, 25:12).

Плей-офф

Полуфинал 
30 января
 Динамо-Казань — Динамо (Кр) 3:0 (25:20, 25:22, 25:13).
 Динамо (М) — Заречье-Одинцово 3:2 (20:25, 21:25, 25:23, 25:14, 15:6).

Матч за 3-е место 
31 января
 Динамо (Кр) — Заречье-Одинцово 3:0 (25:21, 25:19, 25:20).

Финал

Призёры 
 «Динамо» Москва: Юлия Морозова, Валерия Гончарова, Анна Малова, Анастасия Маркова, Марина Марченко, Наталия Обмочаева, Вера Ветрова, Ольга Житова, Саня Попович, Екатерина Третьякова, Екатерина Кривец, Татьяна Кошелева, Марина Акулова. И.о. главного тренера — Леонид Зайко.

 «Динамо-Казань»: Мария Бородакова, Ирина Малькова, Дарья Россамахина, Мария Попова, Джордан Ларсон, Екатерина Гамова, Евгения Старцева, Екатерина Уланова, Антонелла дель Коре, Анна Мельникова, Регина Мороз, Ирина Воронкова. Главный тренер — Ришат Гилязутдинов.

 «Динамо» (Краснодар): Анна-Мириам Гансонре, Марина Марюхнич, Любовь Соколова, Светлана Крючкова, Мария Бибина, Анна Матиенко, Росир Кальдерон Диас, Людмила Малофеева, Ирина Уралёва, Аня Спасоевич, Римма Гончарова, Юлия Подскальная. Главный тренер — Авитал Селинджер.

Индивидуальные призы 
 MVP — Татьяна Кошелева («Динамо» Москва)
 Лучшая нападающая — Екатерина Гамова («Динамо-Казань»)
 Лучшая блокирующая — Юлия Морозова («Динамо» Москва)
 Лучшая на подаче — Любовь Соколова («Динамо» Краснодар)
 Лучшая связующая — Евгения Старцева («Динамо-Казань»)
 Лучшая либеро — Анна Малова («Динамо» Москва)

Ссылки 
 Результаты (предварительный этап)
 Результаты (финальный этап)
 Волейбол. Женщины. Финал.//«Спорт-Экспресс». 1.02.2014.
Новая Спортивная Газета, Краснодарский край. "За Спиной Москвы и Казани". Ссылка: http://www.aksport.ru/index.php?news=off&year=14&paper=on&num=04&script=sc12

2013 год в волейболе
2014 год в волейболе